Мэри Фрэнсис Кросби (, род. 14 сентября 1959) — американская актриса, наиболее известная по роли Кристин Шепард в телесериале «Даллас».

Ранние годы 
Мэри Кросби родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния в семье певца Бинга Кросби и актрисы Кэтрин Кросби. После окончания школы в пятнадцать лет она поступила в Техасский университет в Остине, который однако бросила до окончания обучения.

Карьера 
Мэри Кросби наиболее известна по своей роли Кристин Шепард, загадочной сестры Сью Эллен Юинг, в телесериале «Даллас», где она снималась с 1979 по 1981 год. Её персонаж достиг популярности благодаря клиффхэнгеру в финале второго сезона, где неизвестная личность стреляла в Джей Ар Юинга (Ларри Хагман). Зрителям пришлось ждать все лето чтобы узнать эту тайну. Летом 1980 года лозунг «Кто стрелял в Джей Ара?» стал одним из самых обсуждаемых в мире, а премьеру следующего сезона наблюдало рекордное количество зрителей — более 83 млн зрителей в США, что равнялось 76 процентам от населения страны. В конечном счете было показано, что именно героиня Кросби стреляла в Джей Эра. После актриса со своей героиней появилась в спин-оффе «Далласа» — «Тихая пристань», а чуть позже вернулась в «Даллас», где её персонаж был убит. В 1991 году она повторила свою роль в финале сериала.

Кросби снялась в нескольких кино и теле фильмах, самый известный из которых «Ледяные пираты» 1984 года. На телевидении у неё были заметные роли в сериалах «Отель» и «Беверли-Хиллз, 90210». Она также снялась в мини-сериалах «Голливудские жёны» и «Север и Юг».

Личная жизнь 
Кросби дважды была замужем, у неё двое детей от второго брака.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США